В сезоне 2015/2016 Высшего Дивизиона ИзХЛ играло 10 команд.
Игры проводились в двух дворцах спорта Канада-Центр Метула и Айс Пикс Холон.
В таблицах представлены хоккеисты, сыгравшие минимум один матч.
In the tables show the players that have played at least one match.

Хорсез Кфар-Сава Horses Kfar Saba

Монфорт Маалот Monfort Maalot

Ришон Дэвилз Rishon Devils

ХК Бат-Ям HC Bat Yam

КИХШ CIHS

Драгонс Нес-Циона Dragons Nes Ziona

Ришон-2 Rishon Devils-2

Хоукс Хайфа Hawks Haifa

Хитмен Раанана Hitmen Raanana

КИХШ-2 CIHS-2

Примечания 

Израильская хоккейная лига